Возду́шная по́чта, также аэропо́чта, — общее понятие для транспортировки почтовых отправлений воздушным путём с использованием разнообразных средств — от почтовых голубей до всевозможных воздушных судов.

История

Голубиная почта 

Наиболее древним способом пересылки писем по воздуху является голубиная почта. Почтовые голуби применялись для доставки сообщений вплоть до XX века.

В качестве носителей для передачи сообщений, помимо голубей, также использовались пчёлы.

Орудийная почта 

В XV—XVI веках применяли орудийную (или шаровую) почту для доставки письменных сообщений по воздуху посредством почтовых орудий. Последние стреляли специальными ядрами, внутрь которых закладывалась корреспонденция.

Использование летательных аппаратов 
С XIX века для почтовой связи стали применять летательные аппараты, которые были легче воздуха, — аэростаты (воздушные шары) и дирижабли, что дало толчок к созданию  (аэростатной) и дирижабельной почт. С появлением в начале XX века аппаратов тяжелее воздуха — самолётов, — началось бурное развитие авиапочты, при значительно меньшем распространении вертолётной и планерной почт. В советской почтовой терминологии до 1932 года авиапочта официально называлась «воздушной почтой».

Баллонная (аэростатная) почта 

Первая доставка корреспонденции воздушным судном состоялась 7 января 1785 года и была осуществлена на воздушном шаре из английского города Дувра во Францию в окрестности Кале.

Во время первого полёта на воздушном шаре в Северной Америке 9 января 1793 года из Филадельфии в , штат Нью-Джерси) Жан-Пьер Бланшар вёз личное письмо Джорджа Вашингтона, предназначенное для вручения владельцу земельного участка, на котором приземлится Бланшар. Благодаря этому факту полёт стал первой доставкой воздушной почты в США.

Первая официальная доставка воздушной почты в США состоялась 17 августа 1859 года, когда Джон Уайз пилотировал воздушный шар, стартовавший в городе  в штате Индиана с пунктом назначения в Нью-Йорке. Погодные условия вынудили его приземлиться в Крофордсвилле (штат Индиана), а почта была доставлена к месту назначения поездом. В 1959 году в ознаменование этого события Почтовая служба США выпустила авиапочтовую марку номиналом в 7 центов.

Во время франко-прусской войны (1870—1871) почта из Парижа и Меца также вывозилась на воздушных шарах, пролетавших над головами немцев, осаждавших эти города. Во время полёта на воздушном шаре 1877 года в Нашвилле (штат Теннесси) также была произведена перевозка почты.

Дирижабельная почта 

В 1900-х — 1930-х годах воздушная почта также перевозилась дирижаблями, и этот её вид известен как дирижабельная почта. Особенна заметна роль немецких цеппелинов: многие страны выпустили специальные марки для цеппелинной почты.

Авиапочта 

Появление в 1903 году аэропланов сразу же вызвало интерес к привлечению их к перевозке почты. На протяжении XX века авиапочта стала основным средством доставки почтовой корреспонденции и посылок.

Ракетная почта 

В конце XIX века и с 1930-х годов в некоторых странах пробовали использовать ракетную почту.

См. также

Примечания

Литература 
  
  
 Притула В. В. Почтовые маяки Пятого океана. — : Радио и связь, 1982. — 104 с. — (Сер. Библиотека юного филателиста; Вып. 12).
 Розов Б. Воздушная почта СССР // Советский филателист. — 1924. — № 4.
 Соркин Е. Б. Почта спешит к людям. — : Знание, 1977. — 128 с.  [См. Из осаждённого города, Письма несут голуби, В небе — дирижабль, На стремительных крыльях, В строй вступает вертолёт и В пламени взлетает ракета.]

Ссылки 

 
 
 
 
 
 Аэропочта и Воздушный в Толковом словаре русского языка Ушакова 
  

 
Авиапочта